Bonfils ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bonfils (* 1985), spanischer Politiker (Partido Pirata)
 Félix Bonfils (1831–1885), französischer Fotograf
 Frederick Gilmer Bonfils (1860–1933), US-amerikanischer Zeitungsverleger
 Immanuel ben Jacob Bonfils (um 1300–1377), Physikus, Mathematiker und Astronom
 Jean Bonfils (* 1930), französischer Geistlicher, Altbischof von Nizza
 Joseph ben Samuel Bonfils (11. Jahrhundert), Rabbi von Limoges
 Khan Bonfils (1972–2015), britischer Schauspieler
 Kjeld Bonfils (1918–1984), dänischer Jazzpianist
 Marc Bonfils, Permakulturist
 Robert Bonfils (1886–1972), auch: Robert Bonfels, französischer Maler, Stecher, Buchillustrator, Einbandkünstler, Bühnenbildner, Plakatgestalter und Gebrauchsgrafiker
 Winifred Bonfils (1863–1936), US-amerikanische Reporterin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bonfils Building, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 84002568
 Bonfils Memorial Theater, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 91001417